Caesareai Eusebius (263 – 339), keresztény történetíró.
 Nicomediai Eusebius († 341), Nikomédia püspöke
 Myndusi Eusebius, 4. századi újplatonikus filozófus
 Eusebius, 523–524-ben praefectus urbi
 Szent Eusebius pápa († 310)
 Vercelli Szent Eusebius (283 – 371), Vercelli püspöke
 Római Szent Eusebius († 357)
 Szamoszatai Szent Eusebius († 379), Szamoszata püspöke
 Eusebius Sophronius Hieronymus (Szent Jeromos, 347 – 420)